Липно — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена на северном побережье Псковского озера, в 58 км к северу от Пскова и в 15 км к западу от села Серёдка.В Советские времена существовала дорога до Липно, также был мост через реку Липенка, постепенно сгнил, и восстанавливать его не стали.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 22 человека.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района